Le Gardien est le deuxième tome de la série Les Légendaires. Cet album écrit et dessiné par Patrick Sobral est sorti en

Résumé 
Au début du livre, les Légendaires sont faits prisonniers par les Zar-Ikos, c'est-à-dire les hybrides végétaux qui les avaient attaqués dans la dernière scène du tome précédent. Elysio pénètre alors dans leur cellule, et leur explique que d'ici à quelques heures, il recevra un philtre de mémoire préparé par les Zar-Ikos. Danaël tente de l'en dissuader, mais Elysio repart, vexé que ses compagnons puissent croire qu'il est réellement le Sorcier noir. Après son départ, les Légendaires parviennent à se libérer grâce à une aide inespérée de Vertig, qui, après cela, s'envole pour une destination inconnue. Ils parviennent à récupérer Elysio alors que les Zar-Ikos s'apprêtaient à lui administrer le philtre de mémoire et tentent de s'échapper du labyrinthe de galeries. Alors qu'ils se retrouvent coincés, les Légendaires sont sauvés par d'étranges créatures volantes douées de parole, qui les emmènent dans leur repère. Après avoir empêché Elysio de s'enfuir, celui qui semble être leur chef explique être Ikaël, le frère aîné de Danaël, lieutenant des Faucons d'argent, une armée d'élite à laquelle appartenait Danaël avant de faire partie des Légendaires. Il raconte que, quelques mois plus tôt, le roi de Larbos les a convoqués pour une mission destinée à annuler l'effet Jovénia : trouver la demeure du Gardien, un être conçu par les dieux pour veiller sur les pierres divines. Cela fait, les Faucons d'argent tentèrent de s'emparer de la pierre de Crescia par la force, mais se virent dans l'obligation d'accepter les épreuves imposées par le Gardien face à sa toute-puissance. Une fois qu'ils eurent lamentablement échoués, plutôt que de les achever, le Gardien les transforma en de monstrueux serviteurs à sa solde ayant pour devoir de tromper les voyageurs avec de fausses cartes telles que celles de Danaël et d'Elysio. Horrifié par cette révélation, Danaël passe la nuit seul, mais réveille ses amis au petit matin, prêt à affronter les épreuves du Gardien. Ikaël et ses compagnons, bien que persuadés de leur échec, les mènent à sa demeure avant de regagner leur domaine. Gryf reste en arrière pour parler à Elysio, laissé attaché à un arbre. Il le libère alors de ses liens et lui offre le philtre de mémoire qu'il avait subtilisé lors de son sauvetage. Gryf explique que, même s'il ne souhaite qu'Elysio le boive, il se doit d'honorer le serment qu'il lui avait fait dans les montagnes. Elysio le remercie, puis le laisse rejoindre ses compagnons, qui se retrouvent face au Gardien en personne. Alors que ce dernier s'apprête à les envoyer au devant de ses épreuves, Danaël réplique que Darkhell a dû triompher de ces mêmes épreuves pour obtenir la pierre de Jovénia ; or, les Légendaires ont vaincu Darkhell. Le Gardien explique alors qu'il a en fait donné à la pierre à Darkhell ; en échange, celui-ci devait peupler le pays de Klafooty de créatures magiques destinées à faire un premier tri parmi les voyageurs désireux d'acquérir les pierres divines, telles que les Zar-Ikos, les abeilles géantes et le troll. 

Le Gardien laisse alors dix minutes aux Légendaires pour franchir toutes les épreuves, au cours desquelles ils périssent tour à tour, à l'exception de Danaël. Celui-ci, furieux, arrive face au Gardien au dernier moment ; alors qu'il s'apprête à saisir la pierre de Crescia, Vertig réapparaît pour l'avaler. Il reprend alors l'apparence de Skroa, le sorcier mi-homme mi-oiseau qui a été vaincu par Darkhell il y a des décennies, avec qui il se disputait le trône d'Alysia. Skroa dit être le dernier représentant de sa race, celle des démons Galinas. Il explique qu'après sa défaite face au Sorcier noir, celui-ci décidé de le laisser en vie afin d'en faire le cobaye de ses expériences magiques. Un jour, il testa sur lui sa dernière découverte : la pierre de Jovénia. L'essai fut pour le moins concluant, étant donné qu'il le fit régresser à l'état d'oisillon chétif et dénué de pouvoirs. Mais, lors du combat final entre les Légendaires et son geôlier, les vibrations engendrées par l'affrontement firent tomber des débris qui brisèrent la sphère de magie qui le retenait prisonnier. Lorsqu'il se rendit compte que Darkhell était devenu un jeune enfant frappé d'amnésie, il se fit passer pour son animal de compagnie, sachant qu'il se mettrait un jour où l'autre à la recherche du moyen de lui rendre son état normal.

Alors que Skroa s'apprête à achever Danaël, Jadina, qui a miraculeusement survécu, surgit pour défendre Danaël. Agacé, le démon se téléporte avant que Jadina succombe à ses blessures. Le Gardien annonce alors à Danaël qu'il peut choisir une autre pierre ; il rétorque que seule celle de Crescia aurait justifié la mort de ses compagnons. Surpris, le Gardien affirme alors qu'il ne peut le laisser partir sans récompense ; Danaël perd alors connaissance, pour se réveiller devant la demeure du Gardien (ou plutôt le gouffre qui l'a remplacée) avec ses compagnons Légendaires. Ikaël et les autres Faucons d'argent, redevenus humains, courent alors à leur rencontre ; ils expliquent s'être réveillés quelques centaines de mètres plus loin sans savoir ce qui s'est passé.

Les Légendaires se rendent alors compte qu'Elysio s'est échappé ; lorsque Danaël dit espérer qu'il ne retournera pas chez les Zar-Ikos, Ikaël le rassure en lui expliquant que l'endroit est inaccessible de là où ils se trouvent. Danaël affirme que, comme promis, il est temps de dissoudre définitivement les Légendaires et de chercher un remède à l'effet Jovénia chacun de son côté. Ses compagnons répliquent alors qu'il en est hors de question et le portent en triomphe, sans remarquer la fiole vide du philtre de mémoire.

Album de bande dessinée sorti en 2004
Album des Légendaires